В 2010 году победительницей британского турнира Большого шлема в парном разряде среди девушек стала интернациональная пара Тимея Бабош / Слоан Стивенс.

Общая информация 
Второй год подряд одной и той же паре теннисисток удалось выиграть два турнира этой серии подряд.

Последний раз выиграть подряд и французский и британский турнир одной паре удалось ещё на год раньше (усилиями белоруски Виктории Азаренко и венгерки Агнеш Савай).

Посев 

  Ирина Хромачёва /  Элина Свитолина (Финал)
  Каролина Плишкова /  Кристина Плишкова (Четвертьфинал)
  Унс Джабир /  Моника Пуиг ''(Полуфинал)
  Тимея Бабош /  Слоан Стивенс (Титул)

<ol start="5">
 Вероника Сепеде Роиг /  Кристина Дину ''(Полуфинал)
 Ан-Софи Местах /  Сильвия Нирич ''(Четвертьфинал)
 Настя Колар /  Шанталь Шкамлова ''(Четвертьфинал)
 Дарья Гаврилова /  Илона Кремень ''(Второй раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Юниоры
Великобритания